Berry kan som auktorsförkortning betyda:

 Samuel Stillman Berry
 Christopher J. Berry
 Edward Cain Berry
 Edward Wilber Berry
 Frederick H. Berry
 Jocelyn Asha Berry
 James W. Berry
 Licia M. Berry
 Paul Edward Berry

Robotskapade auktorsförkortningar